Fort Napoleon steht für:

  Fort Napoleon (Ostende), Festung in Ostende, Belgien
 Fort Napoleon, ein früherer Name der Prosnitzer Schanze auf Rügen
 Fort Napoléon des Saintes, Fort auf der Insel Terre-de-Haut, Französische Antillen